Премия Эрнста Любича () — кинематографическая награда, которой по инициативе Билли Уайлдера удостаиваются германские режиссёры и актёры «за лучший персональный вклад в создание немецкоязычной комедии». Премия названа в честь немецкого киноактера Эрнста Любича.

Лауреаты 

 2015 Dieter Hallervorden фильм «Honig im Kopf»
 2014 Henry Hübchen фильм «Da geht noch was»
 2013 —
 2012 Fritzi Haberlandt фильм «Eine Insel namens Udo»
 2011 Sophie Rois фильм «Любовь втроём»
 2010 Леандер Хаусман и Ezard Haußmann фильм «Dinosaurier — Gegen uns seht ihr alt aus!»
 2009 Мел Брукс фильм «Ehrenauszeichnung»
 2008 Тиль Швайгер фильм «Красавчик»
 2007 Юрген Фогель «Wo ist Fred?»
 2006 Андреас Дрезен за фильм «Лето на балконе»
 2005 Dani Levy за фильм «Alles auf Zucker!»
 2004 —
 2003 Douglas Wolfsperger за фильм «BELLARIA — so lange wir leben!»
 2002 Christiane Hörbiger за фильм «Die Gottesanbeterin»
 2001 Elisabeth Scherer, Christel Peters и Gudrun Okras за фильм «Jetzt oder nie — Zeit ist Geld»
 2000 Michael Gwisdek за фильм «Nachtgestalten»
 1999 Том Тиквер за фильм «Беги, Лола, беги»
 1998 Мориц Блайбтрой за фильм «Достучаться до небес»
 1997 Helmut Dietl за фильм «Rossini»
 1996 Катя фон Гарнье за фильм «Küß mich!»
 1995 Sönke Wortmann за фильм «Der bewegte Mann»
 1994 Katja von Garnier за фильм «Abgeschminkt»
 1993 Harald Juhnke за фильм «Schtonk!»
 1992 Reinhard Schwabenitzky «Ilona & Kurti»
 1991 Манфред Круг за своё творчество
 1990 Frank Beyer и Wolfgang Kohlhaase за фильм «Der Bruch»
 1989 Лорио за фильм «Ödipussi»
 1988 Перси Адлон за фильм «Кафе „Багдад“»
 1987 Петер Тимм за фильм «Meier»
 1986 Marianne Sägebrecht за фильм «Zuckerbaby»
 1985 Урсула Монн за фильм «Einmal Ku’damm und zurück»
 1984 Gerhard Polt за фильм «Kehraus»
 1982 Отто Зандер за фильм «Der Mann im Pyjama»
 1981 Мариус Мюллер-Вестернхаген за фильм «Theo gegen den Rest der Welt»
 1980 Adelheid Arndt за фильм «1 + 1= 3»
 1979 Michael Günther и Элизабет Бергнер за фильм «Der Pfingstausflug»
 1978 Erwin Keusch за фильм «Das Brot des Bäckers?»
 1977 Bernhard Sinkel за фильм «Der Mädchenkrieg»
 1976 Günter Lamprecht за фильм «Das Brot des Bäckers»
 1975 Angelika Milster за фильм «Meine Sorgen möcht ich haben»
 1974 Марио Адорф за фильм «Reise nach Wien»
 1974 Edgar Reitz за фильм «Reise nach Wien»
 1973 Robert van Ackeren за фильм «Harlis»
 1972 Herbert Fleischmann
 1971 Sabine Sinjenза фильм «Wir Zwei»
 1970 Werner Enke и May Spils «Nicht fummeln, Liebling»
 1969 Jacob Sisters и Insterburg & Co. за фильм «Quartett im Bett»
 1968 Корнелия Фро́бёсс за фильм «Rheinsberg»
 1967 Martin Held за фильм «Fast ein Held»
 1966 —
 1965 Rainer Erler «Seelenwanderung»
 1964 Walter Buschhoff за фильм «Endlose Nacht»
 1963 Thomas Fritsch  за фильм «Das Schwarz-weiß-rote Himmelbett»
 1962 Gustav Knuth за фильм «Der Lügner»
 1961 Герт Фрёбе за фильм «Der Gauner und der liebe Gott»
 1960 Ладислао Вайда за фильм «Человек проходит сквозь стену» («Ein Mann geht durch die Wand»)
 1959 Хайнц Рюман за фильм «Человек проходит сквозь стену» («Ein Mann geht durch die Wand»)
 1958 Курт Хофман, Лизелотта Пульвер, Вольфганг Нойс за фильм «Харчевня в Шпессарте»
 1957 Курт Хофман за фильм «Признания авантюриста Феликса Круля»

Кинопремии Германии
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту